Beuschel steht für:
 Beuschel, obere Eingeweide eines Schlachttieres, im engeren Sinne die Lunge

Beuschel ist der Familienname folgender Personen:
 Hertha Beuschel-Menze (* 1946), deutsche  Lehrerin, Autorin, Lektorin und Herausgeberin
 Jürgen Beuschel (* 1946), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Werner Beuschel (* 1946), deutscher Maschinenbauingenieur und Informatiker 
 Wolfgang Beuschel (* 1954), deutscher Schauspieler, Regisseur und Dozent